Voici la liste des planètes mineures numérotées de 221001 à 222000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 221001 à 222000

221001-221100

221101-221200

221201-221300

221301-221400

221401-221500

221501-221600

221601-221700

221701-221800

221801-221900

221901-222000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000